

Сломкув — село в гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Сломкув — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства